Die Erlöserkirche ist ein evangelisches Kirchengebäude in Wałbrzych (dt. Waldenburg/Niederschlesien).

Geschichte und Bauwerk 

Die evangelische Erlöserkirche in Waldenburg wurde in den Jahren 1785 bis 1788 nach dem Entwurf von Carl Gotthard Langhans errichtet. Die Kirche gehört der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, der Breslauer Diözese. Die Bauarbeiten wurden am 8. August 1785 begonnen und am 24. November 1788 beendet. Das alte kleine Kirchengebäude aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde vorher abgebrochen, nur die Orgel aus dem Jahr 1746 von Johann Georg Neßling wurde in die neue Kirche eingebaut.

Das Kirchengebäude steht auf einem rechteckigen Grundriss (39 × 22 m); der quadratische Glockenturm an der Westfassade steht auf einem 8 × 14 m großen Sockel mit einer mächtigen, auf zwei Säulen ruhenden Bogenarkade. Der Turm ist mit vier Ecktürmchen gekrönt, die achteckige Gloriole trägt eine hohe Turmspitze. Die drei Emporen bilden einen ovalen Innenraum. Die ebenfalls ovale Kuppel ruht auf Säulen mit ionischen Kapitellen.

Die Kirche wurde 1862–1865 renoviert, der Glockenturm umgebaut.

Die Kirche wurde am 25. Januar 1964 in das Verzeichnis der Baudenkmäler unter der Nr. A/4622/1052 eingetragen.

Orgel 
Die Orgel wurde im Jahre 1913 von der Orgelbaufirma Schlag & Söhne in einem vorhandenen Orgelgehäuse von Johann Georg Neßling aus der alten Kirche (1746) eingebaut. 1996 wurde die Orgel durch die Breslauer Firma Szydłowski renoviert. Das Kegelladen-Instrument hat 47 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Die Trakturen sind pneumatisch.

 Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P; III/I und III/III als Sub- und Superoktavkoppeln

Weblinks 

 Kirchengemeinde in Wałbrzych
 Die Orgel

Einzelnachweise 

Kirchengebäude in der Woiwodschaft Niederschlesien
Erbaut in den 1780er Jahren
Kulturdenkmal in der Woiwodschaft Niederschlesien
Erlöserkirche
Ovalkirche
Kirchengebäude der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen
Bauwerk in Wałbrzych
Bauwerk von Carl Gotthard Langhans
Waldenburg
Waldenburg
Walbrzych